Sarkohi ist der Familienname folgender Personen:

 Aydin Sarkohi (* 1994), schwedischer E-Sportler
 Faraj Sarkohi (* 1947), iranischer Literaturkritiker und Journalist